Laureata in Scienze Biologiche all'Università di Siena presso cui è attualmente docente di chimica generale.

Biografia 
Dopo aver conseguito la laurea a Siena, con una tesi sperimentale di Risonanza Magnetica Nucleare (NMR), ha sostenuto e superato l'esame di stato alla professione di Biologo. Successivamente ha ottenuto il dottorato di ricerca in Biomateriali all'Università di Brescia.

Dal 1998 lavora all'Università di Siena, prima come Specialista di Ricerca e dal 2001 come Ricercatore del Settore Scientifico Disciplinare CHIM/03. Attualmente è docente di Chimica Generale.

Durante la sua carriera accademica è stata più volte visiting scholar presso il Dipartimento di Ingegneria Clinica (Direttore prof. David Williams)  dell'Università di Liverpool.

Attività di Ricerca 
 Valutazione dell'attività anticoagulante in vitro di derivati solfatati di polimeri naturali
 Valutazione della citotossicità, citocompatibilità, emocompatibilità e genotossicità in vitro di nuovi materiali destinati alla realizzazione di dispositivi medici e di nuove molecole ad attività farmacologica
 Studio del comportamento cellulare in vitro in scaffold 3D destinati all'ingegneria tissutale
 Studio della risposta cellulare in vitro a superfici polimeriche micro e nanostrutturate
 I sistemi liposomali come carrier di molecole non idrosolubili: valutazione della loro interazione con colture cellulari in vitro
 Studio dell'attività biologica in vitro di estratti di origine naturale 
 Analisi della correlazione tra morfologia e funzionalità cellulare in risposta a nanoparticelle ed a materiali di sintesi 
 Valutazione in vitro dell'interazione tra radiazione elettromagnetica e comportamento cellulare
 Studio dell'effetto dell'esercizio fisico sulla emocompatibilità in vitro di materiali polimerici

Note

Collegamenti esterni 
 https://www.dbcf.unisi.it/it/dipartimento/personale/docenti/stefania-lamponi
 https://www.researchgate.net/profile/Stefania_Lamponi
 https://www.linkedin.com/in/stefania-lamponi-01355179/
 https://www.istitutosignorelli.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/CONFERENZE-PIANETA-GALILEO-2018.pdf
 http://www.valdinievoleoggi.it/a73844-allistituto-tecnico-agrario-anzilotti-una-lezione-universitaria-su-chimica-e-qualita-della-vita.html
 Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia